Crescent Lake (China), een klein meer in een oase in de Chinese provincie Gansu
 Crescent Lake (Minnesota), een meer in de Amerikaanse staat Minnesota
 Crescent Lake (Oregon), een meer in de Amerikaanse staat Oregon
 Crescent Lake Junction, een dorp in de buurt van het meer
 Lake Crescent (Florida), een meer in de Amerikaanse staat Florida
 Lake Crescent (Washington), een meer in het Olympic National Park in de Amerikaanse staat Washington